Sibaya puede referirse a:

 MacBeth Sibaya, dfutbolista sudafricano; o
 Sibaya (Chile), localidad en el altiplano chileno.